Die Liste der Schraubenkopfantriebe zeigt Querschnittsprofile von rund 125 Schraubenkopfantrieben (auch Schraubenprofile genannt). Die Ausbildung des Schraubenkopfs ermöglicht die Betätigung der Schraube durch ein formschlüssig passendes Werkzeug, etwa einen Schraubendreher, einen Wechsel-Bit oder einen Schraubenschlüssel.

Die Liste ist nicht vollständig. Sie enthält auch Schraubenkopf-Profile, die sich mit zwei verschiedenen Antrieben betätigen lassen (Kombi-Profile). Englische Bezeichnungen sind kursiv gesetzt.

Darstellung 

Vertiefungen in der Schraube sollten im Schema des Schraubenkopfprofils schwarz, Erhebungen weiß und der Hintergrund grau dargestellt werden.

Aktuell entsprechen viele Abbildungen in der Liste (noch) nicht dieser Konvention.

Liste

Siehe auch 
 Sicherheitsschraube
 Felgenschloss

Weblinks 

 Liste von Schraubkopfantrieben auf instructables.com, abgerufen am 27. Oktober 2016.
 Ratgeber Schraubprofile. auf wiha.com, abgerufen am 4. November 2016.
 Security Fasteners uwyo.edu, abgerufen am 7. November 2016.
 Spezial Radschrauben auf brandsport.com, abgerufen am 7. November 2016.

Einzelnachweise 

Schraubenkopfantriebe
 
!